Wizz peut faire référence à :
 Wizz Air, une compagnie aérienne à bas coûts d'origine hongroise fixée sur les marchés de l'Europe centrale,
 Wizz, un jeu télévisé québécois animé par Sébastien Benoît et diffusé à Radio-Canada du  au .
 Qasr al Wizz, monastère nubien situé au sud de l’Égypte.

Voir aussi